Marsa – miejscowość we Francji
 Marsa – miejscowość na Malcie
 Al-Marsa – miejscowość w Algierii
 Al-Marsa – miejscowość w Saharze Zachodniej
 Al-Marsa – miejscowość w Tunezji
 Mars – czwarta planeta układu słonecznego